Освобождение:
 Освобождение — действие по глаголу освободить что либо или кого либо от чего либо или кого либо.
 Освобождение — нелегальный журнал, издававшийся с июля 1902 по октябрь 1905 год.
 Освобождение — газета Партии коммунистического возрождения (Италия).
 Освобождение в религии.

Топоним 
 Освобождение — поселок в Липецкой области.

Памятник 
 Освобождение — монумент в Стерлитамаке.

Фильмы

См. также 
 Условно-досрочное освобождение